Яи́р Бени́тес Синисте́рра (; 11 января 1979, Ямунди, Колумбия) — колумбийский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 

Бенитес начал свою карьеру в клубе «Энвигадо». В 1999 году он дебютировал за клуб в Кубке Мустанга. В 2000 году Яир перешёл в «Санта-Фе», где провёл год, после чего вернулся обратно. В 2001 году он подписал контракт с клубом «Индепендьенте Медельин», в составе которого впервые выиграл чемпионат Колумбии. После двух сезонов Бенитес покинул команду и присоединился к «Депортиво Перейра». Летом того же года Яир перешёл в аргентинский «Колон», но он не часто появлялся на поле и вскоре вернулся на родину в «Индепендьенте Медельин», в составе которой он во второй раз стал чемпионом страны. В 2006 году Бенитес подписал контракт с «Депортиво Кали». Отыграв три сезона, он переехал в США, где заключил соглашение с «Далласом». 25 июля 2009 года в матче против «Реал Солт-Лейк» Яир дебютировал в MLS. В 2010 году Бенитес помог клубу выиграть чемпионат западной конференции. 12 августа 2012 года в поединке против «Колорадо Рэпидз» он забил свой первый гол за клуб.

Международная карьера 
В 2005 году Бенитес дебютировал за сборную Колумбии. В том же году Яир попал в заявку национальной команды на Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Панамы и Гондураса. В 2007 году Бенитес принял участие в Кубке Америки. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.

Достижения 
 «Индепендьенте Медельин»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2002
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2004

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Атлетико» Кали